«О́денсе» () — датский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

История 
Образован в 1887 году. Традиционные цвета клуба — синий и белый. Считается одним из сильнейших клубов Дании. 

В Кубке УЕФА 1994/95 впервые в своей истории смог дойти до четвертьфинала. В 1/8 финала «Оденсе» встречался с мадридским «Реалом», который в том сезоне стал чемпионом Испании. В первом матче, проходившем в Дании, «Оденсе» проиграл со счётом 2:3, но в ответном сумел выиграть 2:0 благодаря голам Ульрика Петерсена и Мортена Бисгора, а также хорошей игре вратаря Ларса Хёга; журналисты назвали это «чудом в Мадриде». В четвертьфинале «Оденсе» уступил «Парме», которая в итоге выиграла турнир, с общим счётом по сумме двух матчей 0:1.

В 2006 году клуб стал одним из победителей Кубка Интертото.

Достижения 
Чемпионат Дании
 Чемпион (3): 1977, 1982, 1989
 Второе место (6): 1950/51, 1983, 1992/93, 2008/09, 2009/10, 2010/11
 Третье место (4): 1958, 1980, 1995/96, 2005/06
Кубок Дании
 Победитель (5): 1982/83, 1990/91, 1992/93, 2001/02, 2006/07.

Еврокубки 
Кубок Интертото
 Победитель: 2006.

Текущий состав

Известные игроки 

  Ларс Хёг
  Вигго Йенсен
  Томас Сёренсен
  Йеспер Кристиансен
  Томас Хельвег
  Бриан Стеен Нильсен
  Ларс Эльструп
  Каи Йохансен
  Андерс Линдегор
  Рой Кэрролл
  Кристиан Эриксен

Ссылки 
 Официальный сайт   

ФК «Оденсе»